Васи́лий Оле́гович Харла́мов () — российский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную России по лёгкой атлетике в 2007—2013 годах, чемпион летней Универсиады в Шэньчжэне, победитель Кубка Европы в командном зачёте, победитель и призёр первенств национального значения, участник чемпионата мира в Берлине. Представлял Москву и Брянскую область. Мастер спорта России международного класса (2009). Ныне — тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Василий Харламов родился 8 января 1986 года.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 2007 года, когда вошёл в состав российской национальной сборной и выступил на молодёжном европейском первенстве в Дебрецене, где с результатом в 7681 очко стал в программе десятиборья седьмым.

В 2008 году на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Хенгело был восьмым и пятым в личном и командном зачётах соответственно.

В 2009 году выиграл серебряную медаль в семиборье на зимнем чемпионате России в Пензе. В десятиборье стал четвёртым на Кубке Европы в Щецине, занял 17-е место на чемпионате мира в Берлине. По итогам сезона удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В 2010 году вновь стал серебряным призёром на зимнем чемпионате России в Пензе, показал тринадцатый результат на чемпионате Европы в Барселоне.

В 2011 году в семиборье победил на зимнем чемпионате России в Пензе, занял восьмое место на чемпионате Европы в помещении в Париже. На летнем чемпионате России в Чебоксарах получил серебро в десятиборье, затем удачно выступил на Кубке Европы в Торуне — выиграл серебряную медаль личного зачёта и помог своим соотечественникам одержать победу в мужском командном зачёте. Будучи студентом, представлял страну на летней Универсиаде в Шэньчжэне, где с личным рекордом в 8166 очков превзошёл всех соперников в десятиборье и завоевал золото.

В 2012 году добавил в послужной список серебряные награды, полученные на зимнем чемпионате России в Москве и летнем чемпионате России в Чебоксарах. Принимал участие в чемпионате Европы в Хельсинки, но завершил здесь выступление досрочно и не показал никакого результата.

На чемпионате России 2013 года в Чебоксарах стал вторым позади Ильи Шкуренёва, на домашней Универсиаде в Казани провалил все попытки в прыжках с шестом и не смог попасть в число призёров.

Завершив спортивную карьеру, в 2015 году окончил Московскую государственную академию физической культуры по специальности «профессиональная переподготовка» и затем работал тренером по лёгкой атлетике в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич».

Примечания 

Многоборцы России
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Брянской области
Выпускники Московской академии физической культуры
Тренеры России по лёгкой атлетике